Saint-Pierre ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 10,18 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Pierre

Weblinks 

Ort in Grand Est